Boßler oder Bossler steht für

 einen Berg der Schwäbischen Alb, siehe Boßler
 den Spieler beim Boßeln
 das Fahrgastschiff Gebrüder Bossler
 ein Tunnel, siehe Boßlertunnel

Boßler,  Bossler oder Bosler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Boßler (1884–1961), Binnenreeder und Unternehmer
 Carl Boßler (1872–1951), Generaloberarzt, Gynäkologe
 Albert Boßler (1861–1928), Lehrer, Direktor und Heimatkundler
 Ludwig August Boßler (1838–1913), Gymnasiallehrer und -direktor, Ortsnamenforscher sowie Botaniker
 Christian Boßler (1810–1877), deutscher Altphilologe
 Elija Boßler (* 1943), deutsche Unbeschuhte Karmelitin, Fotografin
 Friedrich Jacob Boßler (1717–1793), hessen-darmstädtischer Hofwindbüchsenmacher 
 Georg Boßler (1881–1946), Binnenreeder und Unternehmer
 Heinrich Philipp Bossler (1744–1812), deutscher Musikverleger und Kupferstecher
 Herbert Bossler (1907–1999), Unternehmer
 Irmela Boßler, deutsche Querflötistin
 Johann Peter Boßler (1689–1742), hessen-darmstädtischer Hofbüchsenmacher
 Kurt Bossler (auch: Kurt Boßler, 1911–1976), deutscher Komponist
 Marie Boßler (1835–1919), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Jean Bosler (1878–1973), französischer Astronom und Wissenschaftler mit hessischen Wurzeln
 Werner Ludwig Boßler (1931–2018), Unternehmer sowie Funktionär in Schifffahrtsverbänden auf nationaler und europäischer Ebene

sowie der
 Familie Boßler, der einige hier aufgeführte Persönlichkeiten entspringen
Siehe auch:
 Bosler